Le Tronchet (Ille-et-Vilaine)
Le Tronchet (Sarthe)